Gaber Glavič, slovenski hokejist, * 11. marec 1978, Jesenice.

Glavič je dolgoletni vratar HK Acroni Jesenice in slovenske reprezentance, za katero je nastopil na enajstih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je branil na 145-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 1
| 5
|
|
|
| 4
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
|
| 5
|
|
|
| 0
| 3.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
| .943
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.80
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 1
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Allsvenskan North
| 99/00
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.33
| .781
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| J20 Superelit (SWE)
| 99/00
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.50
| .863
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ES Weißwasser
| 2. Bundesliga
| 99/00
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija

| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.50
| .722
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.67
| .951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.31
| .840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.25
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 16
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.99
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 23
| 0
| 1
| 1
| 25
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 1
| 2
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.18
| .866
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 2
| 5
|
|
|
|
| 0.75
| .938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 3
| 26
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.33
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 24
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 5
| 6
|
|
|
|
| 5.06
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 17.93
| .636
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 39
| 55
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.62
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.00
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.93
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 29
| 1.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.64
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 21
| 24
| 0
| 2
| 2
| 4
| 3.55
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 16
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.11
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.00
| .947
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti ES Weißwasser
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih